Спичер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Спичер, Клифтон Т. (25 марта 1931 — 14 июня 1952) — солдат армии США, участник Корейской войны, награждён посмертно высочайшей военной наградой США — медалью Почёта.
 Спичер, Майкл Скотт (12 июля 1957 — 17 января 1991) — пилот ВМС США, погибший в ходе войны в Персидском заливе 1991 года.